Гран-при Лаллы Мерьем 2016 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2016 является 16-м по счёту в суммарной истории соревнования. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Рабате, Марокко — с 25 по 30 апреля 2016 года.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Элина Свитолина
 Парный турнир —  Тимея Бабош /  Кристина Младенович

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Тимея Бачински (№ 16 в мире на тот момент). Швейцарская теннисистка оправдала статус фаворита и смогла выиграть титул. В финале она обыграла Марину Эракович из Новой Зеландии. Прошлогодняя чемпионка Элина Свитолина не защищала свой титул. В розыгрыше турнира приняли участие две представительницы России: Анна Блинкова и Екатерина Макарова и только Макарова прошла во второй раунд.

В парном турнире главный приз завоевали четвёртые номера посева Ксения Кнолл и Александра Крунич, переигравшие в финале первых номеров посева Татьяну Марию и Йоану Ралуку Олару. Прошлогодние чемпионки Тимея Бабош и Кристина Младенович не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Тимея Бачински обыграла  Марину Эракович со счётом 6-2, 6-1.
 Бачински выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Эракович сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Ксения Кнолл /  Александра Крунич обыграли  Татьяну Марию /  Йоану Ралуку Олару со счётом 6-3, 6-0.
 Кнолл выиграла дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Крунич выиграла 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Гран-при Лаллы Мерьем
 WTA Тур 2016
 Международные турниры WTA
 Гран-при Хассана II 2016

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Марокко
Теннис
Апрель 2016 года
2016